Anastasios Metaxas – architetto e tiratore a segno greco
 Andreas Metaxas – patriota e politico greco
 Ioannis Metaxas – generale e politico greco